L'édition masculine 2002 du tournoi de tennis d'Indian Wells se déroule du 11 au  sur dur en extérieur. Il s'agit du  de la saison. Lleyton Hewitt remporte l'épreuve en simple, Mark Knowles et Daniel Nestor celle en double.

Faits marquants

Sponsor 
Le tournoi change de sponsor principal, l'édition se nomme ainsi : Pacific Life Open presented by the City of Indian Wells.

Format de la compétition 
Le tournoi change de revêtement, précédemment joué sur Decoturf II ; l'édition 2002 est la  à se dérouler sur Plexipave. C'est aussi un type de surface dure.

Lauréats 
Lleyton Hewitt remporte son  en simple en battant en finale Tim Henman. Il s'agit de son  et  sur dur en carrière. L'Australien soulève ainsi son  de la saison.

En double, Mark Knowles et Daniel Nestor remportent leur  ensemble en battant en finale Roger Federer et Max Mirnyi. Il s'agit de leur  et  respectif dans la discipline. Ils sont sacrés pour la  à Indian Wells après leur titre en 1997.

Résultats en simple

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis d'Indian Wells
 Saison 2002 de l'ATP
 Tournoi de tennis d'Indian Wells (WTA 2002) (tournoi féminin)
 Tournois ATP Tennis Masters Series

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

ATP 2002
Tennis masculin en 2002
Sport en Californie en 2002
Tennis aux États-Unis en 2002
Sport en mars 2002